

Назаровське сільське поселення — сільське поселення, Абатський район, Тюменська область
 Назаровське сільське поселення — сільське поселення, Рибинський район, Ярославська область